Boise – miasto w USA, stolica stanu Idaho
 Boise – rzeka w USA, w stanie Idaho
 Boise – hrabstwo w USA, w stanie Idaho
  – okręty US Navy